Тиму́р Керимсулта́нович Занги́ев (; р. 27 января 1994, Москва, Российская Федерация) — российский дирижёр. Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания (2015). Дирижёр Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с 2012 года.

Один из самых молодых дирижёров в мире.

Биография 

Тимур Зангиев родился 27 января 1994 года в Москве в осетинской семье. Мать — пианистка, концертмейстер в ДМШ имени Лядова, отец — врач-стоматолог. В раннем детстве родители обнаружили у мальчика абсолютный слух. Занятия хоровым пением Тимур начал в трёхлетнем возрасте, с 4,5 лет учился игре на скрипке. Обучался симфоническому дирижированию в музыкальной школе при училище искусств имени В. Гергиева во Владикавказе. Впервые продирижировал симфоническим оркестром в семилетнем возрасте. В 2004 году Тимур Зангиев стал лауреатом Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик» в Сочи. При содействии И. Д. Кобзона семья Тимура переехала в Москву.

С 2005 года Тимур учился в Академическом музыкальном колледже при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс профессора А. А. Левина). С 2011 года — студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс профессора Г. Н. Рождественского).

Поддержка 
 с 2002 года — стипендиат Президента Республики Северная Осетия — Алания;
 с 2004 года — стипендиат фонда В. Спивакова, получил в дар скрипку итальянского мастера;
 с 2004 года — стипендиат фонда «Русское исполнительское искусство»;

Фестивали и конкурсы 
Тимур Зангиев принимал участие в фестивалях:
 «Кинотаврик» (2004), объявлен «маэстро» фестиваля;
 «Москва встречает друзей» Владимира Спивакова (2005, 2006);
 «Кремль музыкальный» Николая Петрова (2007);
 «Классика над Волгой» (2009, 2010);
 «Дни высокой музыки» Дмитрия Когана (2011).
 «Классика OPEN FEST» (2015, 2016)
 Международный Кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ» (2017).
Лауреат III премии II Всероссийского музыкального конкурса в Москве (2015).

Творческая деятельность 

Тимур Зангиев дирижировал такими коллективами, как оркестр Мариинского театра, оркестр «Новая Россия», Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Государственный академический камерный оркестр России, Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, филармонический оркестр Монте-Карло и др. Дирижёр-постановщик оперы В. Пашкевича «Скупой» (Тольятти, 2012). Музыкальный руководитель нескольких оперных постановок в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И.Немировича-Данченко («Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, 2014;, «Похождения повесы» И. Ф. Стравинского, 2019), проекта по переносу на сцену МАМТ балетов Фредерика Аштона.

С 2011 года — постоянный приглашённый дирижёр Самарской государственной филармонии. С 2012 года — дирижёр-ассистент, а с 2015 — дирижёр Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И.Немировича-Данченко. С 2017 г. — главный приглашённый дирижёр Тольяттинской филармонии.

Награды 
 Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания (2015).

Примечания

Ссылки